

Ленінградська площа — колишня назва Дарницької площі в місті Київ

Ленінградська площа — площа в місті Омськ

Площі